Würz steht für:
 Würz (Berg), ein Berg in Densbüren, Kanton Aargau, Schweiz

Würz oder Wuerz ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Würz (1903–1995), bayerischer Musikwissenschaftler, Lexikograph und Musikjournalist
 Birgit Würz (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Eugen Würz (* 1967), österreichischer Basketballspieler
 Friedrich Würz (1865–1926), deutscher Theologe, Inspektor und Direktor der Basler Mission
 Joana Fee Würz (* 1983), deutsche Musicaldarstellerin
 Jon Würz (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Joseph Würz (1863–1935), bayerischer Metzger und Politiker
 Timo Wuerz (* 1973), deutscher Comiczeichner

Siehe auch:
 Würtz
 Wurz
 Würze
 Wurtz
 Wurts
 Wirz